Міжнародний футбольний кубок або Кубок Інтертото 1966/67 — шостий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 40 клубів з 11 країн. Переможцем став західнонімецький «Айнтрахт» (Франкфурт), який переміг у фіналі братиславський «Інтер» з рахунком 4:3 за сумою двох матчів.

Це був останній класичний Кубок, починаючи з наступного сезону плей-оф було скасовано і став проводитись лише груповий раунд.

Учасники 
Команди були розділені на десять груп по чотири клуби у кожній. Групи формувалися за географічним принципом: групи A — західноєвропейські країни (Бельгія, Франція, Італія, Нідерланди і Швейцарія), групи B — східноєвропейські країни (Чехословаччина, НДР, Польща, Швеція та Югославія). Клуби ФРН потрапили в обидві зони. Найкраща команда кожної групи виходила до чвертьфіналу, причому переможці груп A грали проти переможців груп B.

Груповий етап

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3 

1 «Гурнік» (Забже) брав участь у Кубку європейських чемпіонів 1966/67 і за угодою з УЄФА не міг після літньої перерви, коли пройшов груповий етап, грати у плей-оф Міжнародного кубка.

Група B4

Група B5 

1 «Форвертс» (Берлін) брав участь у Кубку європейських чемпіонів 1966/67 і за угодою з УЄФА не міг після літньої перерви, коли пройшов груповий етап, грати у плей-оф Міжнародного кубка.

Група B6

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Див. також 
 кубок європейських чемпіонів 1966—1967
 кубок володарів кубків 1966—1967
 Кубок ярмарок 1966—1967

Посилання 
 Кубок Інтертото 1966/67 на RSSSF 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1966 у футболі
1967 у футболі